Галерия може да се отнася за:
 галерия (помещение) – дълго и тясно полуоткрито светло помещение
 галерия – дълго и тясно подземно фортификационно съоръжение
 художествена галерия – музейно-изложбена експозиция (помещение или сграда)
 галерийна сграда – жилищна сграда, където входовете към жилищата са от външни галерии
 галерия (преносно) – дълга поредица (напр. фотогалерия)
 Галерия – село във Франция, департамент Горна Корсика
 Галерия – залив край с. Галерия на остров Корсика, Франция
 „Галерия“ – испанско литературно и художествено списание (1945)

Вижте също 
 Галера